Cathedral Lake ist der Name mehrerer Seen in den Vereinigten Staaten:

 Cathedral Lake (Colorado)
 Cathedral Lake (Idaho)
 Cathedral Lake (El Dorado County, Kalifornien)
 Cathedral Lake (Fresno County, Kalifornien)
 Cathedral Lake (Wyoming)